Ел Саукал има више значења:

 Ел Саукал (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саукал (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику